Freia ist

 der Name einer germanischen Göttin, siehe Freya
 davon abgeleitet, eine Operngestalt bei Richard Wagner in Das Rheingold
 ein weiblicher Vorname, siehe Freya (Vorname)
 Freia (Schokolade), der größte norwegische Schokoladenhersteller, ein Tochterunternehmen von Kraft Foods
 (76) Freia, ein Asteroid
 Freia (Schiff, 1872), ein norwegisches Vollschiff, das 1913 vor Yarmouth (Nova Scotia) auf der Felsenküste zerschellte
 Freia (Schiff, 1885), ein Seitenraddampfer und Seebäderschiff
 Freia (Schiff, 1897), ein dänischer Gaffelschoner, der noch heute gesegelt wird 
 Freia (Schiff, 1936), ein Fährschiff der Danske Statsbaner
 Freia (Programm), ein Service-Programm für Siemens-Handys 
 Namensgeberin der Forstakademischen Gesellschaft Freia (forstliche Studentenverbindung von 1879 in Göttingen) und der Akademischen Gesellschaft Freia (Studentenverbindung seit 1950 in Hamburg)
 der Name einer Nähmaschine
 Freia-Automobil das in Greiz hergestellt wurde

Siehe auch:
 Freya (Begriffsklärung)
 Freja